Lamsijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lamsijärvi (sjö i Finland), Egentliga Finland, 
 Lampsijärvi, sjö, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar